Antonio Visentini – pittore, architetto e incisore italiano (1688-1782)
Bruno Visentini – politico e imprenditore italiano (1914-1995)
Olga Visentini – musicologa italiana (1952 – )
Olga Visentini – scrittrice italiana (1893-1961)
Roberto Visentini – ex ciclista su strada e pista italiano (1957 – )